Boutin ist der Familienname folgender Personen:

 Burt Boutin (* 1967), US-amerikanischer Pokerspieler
 Christine Boutin (* 1944), französische Politikerin

 Jonathan Boutin (* 1985), kanadischer Eishockeytorhüter
 Kim Boutin (* 1994), kanadische Shorttrackerin

Siehe auch:
 Rivière Boutin, Fluss in Québec (Kanada)